Abraham Hirsch peut désigner :
 Abraham Hirsch (1828-1913), architecte français de la ville de Lyon ;
 Abraham Hirsch (1815-1900), éditeur suédois de partition musicales.